Саррио́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 1140 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web de Sarrión
 Sarrion en teruel.org (servicios e imágenes)
 Descripción con foto y mapa
 Ficha de la población
 Información sobre el pueblo de Sarrión y su comarca
 Foro de Sarrión
 Feria monografica de la Trufa de Sarrión

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля